Федері́ко д'Елі́а () — аргентинський актор. Народився у Ла-Платі, 4 жовтня 1966 в родині відомого актора Хорхе д'Еліа.

Фільмографія

На телебаченні

У кіно

Ролі в театрі

Примітки

Посилання 

Аргентинські кіноактори
Аргентинські театральні актори
Аргентинські телеактори
Уродженці Ла-Плати